Strickland – rzeka w Papui-Nowej Gwinei
 Fauquier-Strickland (Ontario) – gmina w Kanadzie
 Strickland – miasto w USA
 Strickland – nazwisko

Osoby:
 Donna Strickland – kanadyjska fizyczka, noblistka
 KaDee Strickland – amerykańska aktorka
 Keith Strickland – amerykański muzyk
 Reggie Strickland – amerykański bokser
 Shirley Strickland – australisjka biegaczka

Zobacz też:
 Great Strickland – wieś w Anglii
 Little Strickland – wieś w Anglii
 Strickland Ketel – civil parish w Anglii
 Strickland Roger – civil parish w Anglii